André Geffroy de Locquirec, nascut a Lannion, fou membre de l'organització Gwenn ha Du i de Breizh Atao. Participà en el desembarcament d'armes de Plestin, que havien adquirit a l'IRA i fou detingut per les autoritats franceses, però fou alliberat el gener de 1940 per manca de proves. Durant la Segona Guerra Mundial formà part del Kommando de Landerneau de la Gestapo, i després de l'Alliberament fou acusat d'haver entregat dos agents britànics amagats a Guimaëc als nazis i condemnat a mort, però fou perdonat el 1954 pel president Vincent Auriol després d'una campanya en favor seu.
 André Geffroy, també conegut com a Ferrand, fou membre de la Bezen Perrot el 1943-1944. En acabar la Segona Guerra Mundial fou condemnat a mort per haver provocat l'execució de 50 captius de les Forces Franceses de l'Interior el març de 1944. Fou afusellat a Rennes el juliol de 1946 amb el seu company Léon Jasson Gouez.

Referències 

Nacionalistes bretons